Metopsia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomas Vernon Wollaston 1854. Metopsia ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Metopsia